Miasta w USA:
 Chesterton – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Porter
Miasta w Anglii:
 Chesterton (Cambridge) – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire
 Chesterton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire
 Chesterton (Huntingdonshire) – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire
 Chesterton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire
 Chesterton – miejscowość w hrabstwie Shropshire
 Chesterton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire
 Chesterton – miejscowość w hrabstwie Warwickshire
Osoby:
 Gilbert Keith Chesterton – pisarz brytyjski